Die Malaysian Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis zum 29. September 2013 in Kuala Lumpur stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Bangkok die Thailand Open gespielt, die genau wie die Malaysian Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier Juan Mónaco, im Doppel Alexander Peya und Bruno Soares. Das Finale des Einzelwettbewerbs gewann der Portugiese João Sousa, der damit den ersten ATP-Titel in seiner Karriere errang. Er besiegte Julien Benneteau, der auch seine neunte Finalteilnahme nicht in den ersten Karrieretitel im Einzel konvertieren konnte. Die Doppelkonkurrenz gewannen Eric Butorac und Raven Klaasen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Malaysian Open 2013 fand vom 21. bis 23. September 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Malaysian Open 2013 werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 65 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Kuala Lumpur